Moderatore – nell'ambito di Internet chi modera o dirige i forum
 Moderatore – in chimica, una sostanza che può rallentare la velocità di una reazione 
 Moderatore – in fisica, materiale che rallenta i neutroni emessi durante la fissione nucleare
 Moderatore – nelle confessioni protestanti della religione cristiana, il presidente del sinodo o la guida dell'organismo esecutivo della Chiesa
 Moderatore – titolo assegnato ai governatori di province dell'Impero Bizantino nel periodo di Giustiniano
 Moderatore – in ingegneria, un impianto o un dispositivo che permette la regolazione di un flusso o un movimento
 Moderatore – in idraulica, un tipo di canale artificiale
 Moderatore – nel diritto canonico è una delle figure apicali del Tribunale ecclesiastico